Red Wing – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Detroit Red Wings – drużyna hokejowa
 Krater Red Wing – krater uderzeniowy w Stanach Zjednoczonych, w stanie Dakota Północna